Д’Алессандро, Андрес (1981) — аргентинский футболист, игрок сборной Аргентины.
 Д’Алессандро, Марко (1991) — итальянский футболист, нападающий.
 Д’Алессандро, Рафаэле (1911—1959) — швейцарский композитор.
 Д’Алессандро, Хорхе (1949) — аргентинский футболист и тренер.
 Ди Алессандро, Джорджо — итальянский самбист и дзюдоист.